El término Fukuoka puede referirse a:

Geografía
 Fukuoka, ciudad japonesa.
 Prefectura de Fukuoka
 Dominio de Fukuoka

Edificios y estructuras
 Castillo Fukuoka
 Centro de convenciones de Fukuoka
 Templo de Fukuoka
 Aeropuerto de Fukuoka
 Metro de Fukuoka

Deportes
 Avispa Fukuoka

Personas
 Masanobu Fukuoka (1913-2008)